S85:
 S85 — линия Берлинской городской электрички
  — модель автомобиля